Troppo rischio per un uomo solo – film del 1973 diretto da Luciano Ercoli
 Troppo rischio per un uomo solo – album degli Skiantos del 1989